Kloppe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Kloppe (* 1948), deutscher Leichtathlet

Kloppe ist der Name folgender Orte:

 Klopina, Gemeinde in Tschechien